Бесканса () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бесканса, Каролина (род. 1971) — испанский социолог и политолог, один из основателей политической партии Подемос.
 Бесканса, Рикардо (1912—1986) — галисийский предприниматель.